Краснополянский район

 Краснополянский район — в Московской области (1939—1959)
 Краснополянский район — в Свердловской области (1929—1958)